Als Fasslabend wird bezeichnet
 Einen niederdeutschen Brauch der Wintergeistvertreibung, siehe Faslam

Fasslabend ist der Name von
 Werner Fasslabend, österreichischer Politiker, langjähriger Verteidigungsminister und Präsident der Politischen Akademie der ÖVP